Сериал «Морк и Минди» был спродюсирован Энтони В. Маршаллом, Гэрри Маршаллом и Брюсом Джонсоном. Премьерный показ состоялся 14 сентября 1978 года.

С 1978 по 1982 год было снято 4 сезона насчитывающие в общей сложности 95 эпизодов.

Сериал «Морк и Минди» является ответвлением от другого комедийного сериала «Счастливые дни», в котором впервые и появляется персонаж Робина Уильямса — Морк.

Главные герои 
Морк — человекообразный житель отдаленной планеты Орк. Он был послан на корабле в виде яйца на нашу с вами Землю изучать людей и людскую жизнь с любопытством однодневного цыпленка.

Минди Макконнел — симпатичная земная девушка. Она работает в музыкальном магазине своего отца, Фредерика.

Фредерик Макконнел — консервативный отец Минди

Мистер Бикли — сосед Минди снизу, которого ну очень раздражает Морк.

Кора — бабушка Минди, испытывающая симпатию к Морку.

Сюжет 
Беспризорного инопланетянина Морка берет под своё крыло девушка Минди, она дает ему кров, а он делает её объектом пристального изучения наряду с другими явлениями материального земного мира. Минди объясняет Морку смысл различных людских обрядов, а Морк рассказывает и показывает ей, как отмечают различные события на Орке. Морк учит Минди танцевать по-оркски и разговаривать с растениями. Взаимная культурная ассимиляция доставляет удовольствие обоим представителям различных цивилизаций.

Морка не надо прятать от гостей, как лохматого Альфа, потому что Морк выглядит как молодой мужчина с приятной внешностью. Он, конечно, может сморозить какую-нибудь глупость в присутствии гостей и повести себя странно, по крайней мере они не испугают их одним своим видом. Орки же все делают наоборот. Например, они вылупляются из яйца взрослыми, затем с каждый годом молодеют. Морк делает всё шиворот навыворот: он надевает костюм задом наперед и переворачивает стул ножками кверху, прежде чем сесть на него, поэтому люди частенько принимают Морка за сумасшедшего.

Перед Альфом у Морка есть ещё одно большое преимущество: он может внушить земным женщинам любовь к себе, тогда как носатый Альф может вызвать романтические чувства только у медведиц и кабаних. Но Минди некогда влюбляться в Морка, ведь можно столько сделать смешного вместе с Морком, так позабавиться: «Girl just wanna have fun».

Неэмоциональные оркцы недолюбливают Морка за его чувство юмора. Морк был сослан на Землю после того, как придумал смешную кличку вождю орков Орсону. Обо всех своих открытиях и знакомствах Морк в конце каждой серии докладывает своему начальству с планеты Орк. Свой отчет Морк заканчивает всегда одинаково, он крутит пальцами в ушах и громко произносит: «На ну, на ну», что означает: «Пока, пока».

Развитие 
В 1979 году в Бразилии компания Globo выпустила версию этого сериала под названием «Superbronco», главную роль играл комик Роналд Голиаш.

Ссылки 

Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы США, запущенные в 1978 году
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы-спин-оффы
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Колорадо
Телесериалы США 1970-х годов
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1982 году